

Patronyme 

 Bernard Henninger, (1960), écrivain et ingénieur en informatique français
 John Henninger Reagan, leader démocrate américain du Texas

Divers 
 la Tour Henninger, silo à grains et émetteur de télévision à Francfort-sur-le-Main

Voir aussi 
 

Patronyme allemand